Shelby — дебютный студийный альбом американского рэпера Lil Skies, выпущенный 1 марта 2019 года на лейбле Atlantic Records. Альбом включает гостевое участие от Gucci Mane, Gunna и Landon Cube. Shelby дебютировала на пятом месте в американском чарте Billboard 200.

Предыстория

Синглы 
19 июня 2018 года вышел первый сингл с альбома под названием «Name in the Sand».

Второй сингл «I» вышел 28 февраля 2019.

Коммерческий успех 
Shelby дебютировал под номером 5 в чарте Billboard 200, достигнув 54,122 единиц, эквивалентных альбому в первую неделю. В первую неделю Shelby был продан 643,985 за первую неделю.

Список треков

Чарты

Недельные чарты

Годовые чарты

Примечания 

Альбомы Lil Skies
Альбомы, спродюсированные Cubeatz
Дебютные альбомы 2019 года